Mount Nebo kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Nebo (berg i Australien, New South Wales), Wollongong,

Jordanien 

 Nebo (berg), Amman, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar